Ignez ist der Familienname folgender Personen:

 Ayda Ignez Arruda (1936–1983), brasilianische Mathematikerin und Logikerin
 Helena Ignez (* 1942), brasilianische Schauspielerin